Brückenmühle bezeichnet:

 Ehemalige Brückenmühle, Mühlheim am Main, Landkreis Offenbach, Hessen
 Brückenmühle, später Kihn-Mühle, ehemalige Großmühle in Michelbach bei Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Brückenmühle (Volkach), Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Brückenmühle (Weißenfels), Stadt Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Brückenmühle (Willanzheim), historischer Ortsteil der Gemeinde Willanzheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
Siehe auch:
 Bruckenmühle
 Brückenmühlenschleuse
 Brückleinsmühle
 Brückmühle